Dråby (plaats), plaats in Denemarken
 Dråby (parochie), parochie in Denemarken